Национа́льный центр нау́чных иссле́дований (НЦНИ, , CNRS) — ведущее государственное научное учреждение Франции.

CNRS является крупнейшим французским научно-исследовательским учреждением, объединяет государственные организации Франции, специализирующиеся в области прикладных и фундаментальных исследований, и координирует их деятельность на национальном уровне. Находится под административным надзором Министерства высшего образования и научных исследований (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche). Тип организации определяется как «общественное учреждение научно-технологического характера» (établissement public à caractère scientifique et technologique; сокращённо EPST).

Центр основан в 1939 году физиком Ж. Перреном. С 2018 года президент и генеральный директор Центра — .

Структура и деятельность 
В структуре НЦНИ 10 государственных институтов:
 Национальный институт ядерной физики и физики элементарных частиц (Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) (Париж)
 Институт гуманитарных и общественных наук (Institut des sciences humaines et sociales; INSHS) (Париж)
 Национальный институт математических наук (Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions; INSMI)
 Национальный институт наук о Вселенной (Institut national des sciences de l’Univers; INSU)
 Институт экологии и окружающей среды (Institut écologie et environnement; INEE)
 Химический институт (Institut de chimie; INC)
 Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS)
 Институт информатики (Institut des sciences de l’information et de leurs interactions; INS2I)
 Институт биологических наук (Institut des sciences biologiques; INSB)
 Физический институт (Institut de physique; INP)

Работает ряд многоотраслевых научных центров:
 в Бельвю (физика высоких давлений, физика твёрдого тела, радиационная химия, электролиз, магнетизм),
 в Жиф-сюр-Иветт (биохимия, микробиология),
 в Марселе (физика, биохимия, нейрофизиология),
 в Фон-Ромё-Одейо (солнечная энергия),
 в Орлеане (химия минералов, физика высоких температур, молекулярная биофизика),
 в Страсбурге (биология, ядерная физика и спектроскопия),
 в Витри-Тие (физическая химия, прикладная органическая химия, металлургическая химия)

Центр издаёт более 20 научных журналов.

Известные сотрудники 

Генеральные директора центра
 с 1957 года по 1962 год Жан Кулон

Заслуженные директора
 Жан-Клод Маркаде

Работники центра
 Даниэль Бовуа — научный сотрудник сектора современной и новейшей истории.
 Константинос Д. Георгулис — научный сотрудник Центра, уроженец Греции.
 Вим Крусио — нидерландский нейробиолог.
 Поммаре, Франсуаза — директор по исследованиям НЦНИ.

Награды 
С 1954 года вручаются награды:
 Золотая медаль Национального центра научных исследований
 Серебряная медаль Национального центра научных исследований
 Бронзовая медаль Национального центра научных исследований.

См. также 
 Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
 Обсерватория Безансон

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Зиновьева Е. С., Ширяева Г. Н. Особенности научной политики Франции: анализ опыта Национального центра научных исследований // Государственное управление. Электронный вестник Выпуск No 40. Октябрь 2013 г.

 
Научные организации Франции
Научные институты, основанные в 1939 году
Национальные центры
Публичные учреждения научно-технологического характера Франции